Су-Парса́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Ліможа, 16 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 57 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 126,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Су-Парса на сайті французького Національного інституту географії
 Су-Парса на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Су-Парса на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Су-Парса на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Су-Парса на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез